|-
| 179801 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179802 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179803 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179804 - ||  || 3 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 179805 - ||  || 3 octombrie 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
|  ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179807 - ||  || 6 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179808 - ||  || 9 octombrie 2002 ||  || , 
|-
| 179809 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179810 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179811 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179812 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179813 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179814 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179815 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179816 - ||  || 2 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 179817 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179818 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179819 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179820 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179821 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179822 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179823 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179824 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179825 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179826 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179827 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179828 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179829 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179830 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179831 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179832 - ||  || 13 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179833 - ||  || 14 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179834 - ||  || 14 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179835 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179836 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179837 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179838 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179839 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179840 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179841 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179842 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179843 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179844 - ||  || 7 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179845 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179846 - ||  || 9 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179847 - ||  || 9 octombrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179848 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179849 - ||  || 7 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179850 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179851 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179852 - ||  || 9 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179853 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179854 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179855 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179856 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179857 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179858 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179859 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179860 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179861 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179862 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179863 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179864 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179865 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179866 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179867 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179868 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179869 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179870 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179871 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179872 - ||  || 12 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179873 - ||  || 11 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179874 - ||  || 4 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 179875 - ||  || 5 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 179876 - ||  || 5 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 179877 - ||  || 5 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 179878 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179879 - || 2002 UB || 16 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179880 - || 2002 UE || 18 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179881 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179882 - ||  || 30 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179883 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179884 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179885 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179886 - ||  || 28 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179887 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179888 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179889 - ||  || 31 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179890 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179891 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179892 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179893 - ||  || 31 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179894 - ||  || 31 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179895 - ||  || 31 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179896 - ||  || 31 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179897 - ||  || 31 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 179898 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179899 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179900 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-